«You Was Right» — песня американского рэпера Lil Uzi Vert, вышедшая 27 мая 2016 года в качестве третьего сингла с его третьего микстейпа Lil Uzi Vert vs. the World на лейблах Atlantic Records и WEA Records.

История 
You Was Right получил более 45 миллионов прослушиваний на SoundCloud. Песня попала на 40 позицию в американском чарте Billboard Hot 100.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было выпущено 5 октября 2016 года. Оно было снято Спайком Джорданом.

9 мая 2017 музыкальное видео, спродюсированное SomeHoodlum, было выпущено на YouTube.

Коммерческий успех 
Песня была продана тиражом более двух миллионов экземпляров в США и была сертифицирована двойной платиной RIAA 26 февраля 2018 года. Ранее, в 2017 году, она была сертифицирована золотой и платиновой.

Творческая группа 
По данным Tidal.
 Metro Boomin – продюсер, музыкальный программист, автор песни
 Lil Uzi Vert – основной исполнитель, автор песни
 Chris Athens – мастеринг
 Kesha "K. Lee" Lee – миксинг, запись

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Песни Lil Uzi Vert
Песни, написанные Lil Uzi Vert
Песни 2016 года
Песни, написанные Metro Boomin
Песни, спродюсированные Metro Boomin